Бромид ванадия(III) — неорганическое соединение, соль металла ванадия и бромистоводородной кислоты с формулой VBr, зеленовато-чёрные кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидрат.

Получение 

 Взаимодействие брома с ванадием, его нитридом или карбидом:

 Упариванием в вакууме раствора после электролиза суспензии оксида ванадия(V) в бромистоводородной кислоте получают кристаллогидрат:

Физические свойства 

Бромид ванадия(III) образует расплывающиеся на воздухе зеленовато-чёрные кристаллы

Растворяется в воде, этаноле, диэтиловом эфире, ацетоне, бензоле, сероуглероде.

Образует кристаллогидрат состава VBr• 6HO, который имеет строение [V(HO)]Br.

С жидким аммиаком образует аддукт VBr• 6NH.

Литература 
 
 
 

ванадия